Алкантариљас има више значења:

 Алкантариљас (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алкантариљас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику